Die League of Ireland 1928/29 war die achte Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Bohemians Dublin.

Meister wurde zum zweiten Mal der Shelbourne FC.

Modus 
Zehn Mannschaften spielten an 18 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013
 Torschützen historical-lineups.com

1929
Fußballsaison 1928/29